Domaća mačka, vrsta životinje, često kućni ljubimac 
 mačke, životinjsku porodicu unutar reda zvijeri
 mačka (rod)
 ženku domaće mačke, divlje mačke, risa...
 vrstu biča
 Mačke (mjuzikl), mjuzikl A.L.Webera
 Mačka (Ozalj), naseljeno mjesto u sastavu grada Ozlja, Karlovačka županija